Canelones (stad), een stad in Uruguay
Canelones (departement), een departement van Uruguay